Gancia – casa vinicola
 Sequestro Gancia – evento criminoso a sfondo terroristico del 1975
 Rivolta della Gancia – episodio del Risorgimento italiano 
 Convento della Gancia – convento di Palermo
 Gianna Gancia – politica italiana